Sandy Beach ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Sandy Beach (New South Wales)
 Sandy Beach (Northern Territory)
 Sandy Beach (Queensland)
 Sandy Beach (South Australia)
 Sandy Beach (Tasmanien)
 Sandy Beach (Western Australia)
 Sandy Beach (McDonald Island) im Außengebiet Heard und McDonaldinseln

in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Beach (Connecticut)
 Sandy Beach (Hawaii)
 Sandy Beach (Indiana)
 Sandy Beach (Maine)
 Sandy Beach (Massachusetts)
 Sandy Beach (Michigan)
 Sandy Beach (New York)

in Kanada:
 Sandy Beach (Alberta)

Sandy Beach steht für:
 Sandy Beach (Computerspiel)